Томба (река)
 Томба, Альберто — итальянский горнолыжник.